Dit is een lijst van planetoïden 18601-18700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 21 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (18601) Zafar || 1998 BL11|| 23 januari 1998 || LINEAR
|-
| (18602) Lagillespie || 1998 BX12|| 23 januari 1998 || LINEAR
|-
| (18603) - || 1998 BM25|| 28 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (18604) - || 1998 BK26|| 28 januari 1998 || ODAS
|-
| (18605) Jacqueslaskar || 1998 BL26|| 28 januari 1998 || ODAS
|-
| (18606) - || 1998 BS33|| 31 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (18607) - || 1998 BT33|| 31 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (18608) - || 1998 BU45|| 25 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (18609) Shinobuyama || 1998 BN48|| 30 januari 1998 || T. Seki
|-
| (18610) Arthurdent || 1998 CC2|| 7 februari 1998 || Starkenburg
|-
| (18611) Baudelaire || 1998 CB3|| 6 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (18612) - || 1998 CK3|| 6 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (18613) - || 1998 DR || 19 februari 1998 || Kleť
|-
| (18614) - || 1998 DN2|| 20 februari 1998 || ODAS
|-
| (18615) - || 1998 DJ5|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (18616) - || 1998 DR5|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (18617) Puntel || 1998 DY9|| 24 februari 1998 || M. Bœuf
|-
| (18618) - || 1998 DD10|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (18619) - || 1998 DG10|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (18620) - || 1998 DS10|| 24 februari 1998 || NEAT
|-
| (18621) - || 1998 DD12|| 23 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (18622) - || 1998 DN13|| 25 februari 1998 || NEAT
|-
| (18623) Pises || 1998 DR13|| 27 februari 1998 || Pises
|-
| (18624) Prévert || 1998 DV13|| 27 februari 1998 || ODAS
|-
| (18625) - || 1998 DZ13|| 27 februari 1998 || ODAS
|-
| (18626) Michaelcarr || 1998 DO23|| 27 februari 1998 || ODAS
|-
| (18627) Rogerbonnet || 1998 DH33|| 27 februari 1998 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (18628) Taniasagrati || 1998 DJ33|| 27 februari 1998 || G. Forti, M. Tombelli
|-
| (18629) - || 1998 DZ33|| 27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (18630) - || 1998 DT34|| 27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (18631) Maurogherardini || 1998 DQ35|| 27 februari 1998 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (18632) Danielsson || 1998 DN37|| 28 februari 1998 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (18633) - || 1998 EU || 2 maart 1998 || ODAS
|-
| (18634) Champigneulles || 1998 EQ1|| 2 maart 1998 || ODAS
|-
| (18635) Frouard || 1998 EX1|| 2 maart 1998 || ODAS
|-
| (18636) Villedepompey || 1998 EF2|| 2 maart 1998 || ODAS
|-
| (18637) Liverdun || 1998 EJ2|| 2 maart 1998 || ODAS
|-
| (18638) Nouet || 1998 EP3|| 2 maart 1998 || ODAS
|-
| (18639) Aoyunzhiyuanzhe || 1998 ER8|| 5 maart 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (18640) - || 1998 EF9|| 7 maart 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (18641) - || 1998 EG10|| 6 maart 1998 || T. Kagawa
|-
| (18642) - || 1998 EF12|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (18643) van Rysselberghe || 1998 EK12|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (18644) Arashiyama || 1998 EX14|| 2 maart 1998 || T. Seki
|-
| (18645) - || 1998 EM19|| 3 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (18646) - || 1998 ED21|| 3 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (18647) Václavhübner || 1998 FD2|| 21 maart 1998 || P. Pravec
|-
| (18648) - || 1998 FW9|| 24 maart 1998 || ODAS
|-
| (18649) Fabrega || 1998 FU10|| 24 maart 1998 || ODAS
|-
| (18650) - || 1998 FX10|| 24 maart 1998 || ODAS
|-
| (18651) - || 1998 FP11|| 22 maart 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (18652) - || 1998 FD15|| 21 maart 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (18653) Christagünt || 1998 FW15|| 28 maart 1998 || Starkenburg
|-
| (18654) - || 1998 FR22|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18655) - || 1998 FS26|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18656) Mergler || 1998 FW29|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18657) - || 1998 FE30|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18658) Rajdev || 1998 FX31|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18659) Megangross || 1998 FD33|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18660) - || 1998 FL34|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18661) Zoccoli || 1998 FT34|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18662) Erinwhite || 1998 FV42|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18663) Lynnta || 1998 FW42|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18664) Rafaelta || 1998 FA43|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18665) Sheenahayes || 1998 FK49|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18666) - || 1998 FT53|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18667) - || 1998 FF62|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18668) Gottesman || 1998 FU62|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18669) Lalitpatel || 1998 FP63|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18670) Shantanugaur || 1998 FM64|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18671) Zacharyrice || 1998 FX64|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18672) Ashleyamini || 1998 FY65|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18673) - || 1998 FH66|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18674) - || 1998 FG69|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18675) Amiamini || 1998 FJ70|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18676) Zdeňkaplavcová || 1998 FE73|| 30 maart 1998 || P. Pravec
|-
| (18677) - || 1998 FZ83|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18678) - || 1998 FS85|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18679) Heatherenae || 1998 FW102|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18680) Weirather || 1998 FS103|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18681) Caseylipp || 1998 FW103|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18682) - || 1998 FH107|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18683) - || 1998 FB111|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18684) - || 1998 FW116|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18685) - || 1998 FL117|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18686) - || 1998 FZ119|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18687) - || 1998 FA120|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18688) - || 1998 FA123|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18689) Rodrick || 1998 FR124|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (18690) - || 1998 GB10|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (18691) - || 1998 HE1|| 17 april 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (18692) - || 1998 HJ14|| 22 april 1998 || NEAT
|-
| (18693) - || 1998 HS19|| 29 april 1998 || NEAT
|-
| (18694) - || 1998 HQ24|| 23 april 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (18695) - || 1998 HH27|| 21 april 1998 || Spacewatch
|-
| (18696) - || 1998 HB34|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (18697) Kathanson || 1998 HB39|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (18698) Racharles || 1998 HX39|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (18699) Quigley || 1998 HL45|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (18700) - || 1998 HK54|| 21 april 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten